Motörhead – gruppo musicale britannico
 Motörhead – album dei Motörhead del 1977 
 Motörhead – singolo dei Motörhead del 1977 
 Motörhead (live) – singolo dei Motörhead del 1981

 Motorhead – videogioco